Piekarscy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Piekarscy herbu Topór – polski ród szlachecki